Tokai ist der Familienname folgender Personen:
 Kisaburō Tokai (* 1948), japanischer Abgeordneter und Minister
 Tokai Motosaburō (1915–1985), japanischer Abgeordneter und Minister

Tokai bezeichnet außerdem:
 Tokai (Südafrika), einen südlichen Vorort von Kapstadt
 Tokai Gakki, japanischer Hersteller von Gitarren
 (2478) Tokai, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Tōkai
 Tokaj